Gordon Thomas (ciclista), ciclista anglès (n. 1921)
 Gordon Thomas (escriptor), autor gal·lès (n. 1933)